ULA kan stå för
 Landsarkivet i Uppsala, en statlig arkivinstitution.
 Uncommitted logic array, en sorts grindmatris inom elektroniken.
 United Launch Alliance, en leverantör för tjänster av uppskjutningar till rymden.